Libanotis afghanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Dieter Podlech. Libanotis afghanica ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
afghanica